Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den XXVI Italiacom Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 6. bis 8. Juli 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Palermo